Velika nagrada Kanade 2007 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2007. Odvijala se je 10. junija 2007.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 2 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 70
| 1:44:11,292
| 1
| 10
|-
! 2
| 9 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 70
| + 4,343 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 17 ||  Alexander Wurz || Williams-Toyota
| 70
| + 5,325 s
| 19
| 6
|-
! 4
| 4 ||  Heikki Kovalainen || Renault
| 70
| + 6,729 s
| 22
| 5
|-
! 5
| 6 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 70
| + 13,007 s
| 4
| 4
|-
! 6
| 22 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 70
| + 16,698 s
| 11
| 3
|-
! 7
| 1 ||  Fernando Alonso || McLaren-Mercedes
| 70
| + 21,936 s
| 2
| 2
|-
! 8
| 11 ||  Ralf Schumacher || Toyota
| 70
| + 22,888 s
| 18
| 1
|-
! 9
| 15 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 70
| + 22,960 s
| 6
|
|-
! 10
| 16 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 70
| + 23,984 s
| 7
|
|-
! 11
| 23 ||  Anthony Davidson || Super Aguri-Honda
| 70
| + 24,318 s
| 17
|
|-
! 12
| 8 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 70
| + 30,439 s
| 13
|
|-
! Ods
| 12 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 58
| Trčenje
| 10
|
|-
! Ods
| 18 ||  Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Ferrari
| 54
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 21 ||  Christijan Albers || Spyker-Ferrari
| 47
| Front-wing
| 21
|
|-
! Ods
| 14 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 36
| Menjalnik
| 14
|
|-
! Ods
| 10 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 26
| Trčenje
| 8
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Spyker-Ferrari
| 21
| Trčenje
| 20
|
|-
! Ods
| 19 ||  Scott Speed || Toro Rosso-Ferrari
| 8
| Trčenje
| 16
|
|-
! Ods
| 7 ||  Jenson Button || Honda
| 0
| Menjalnik
| 15
|
|-
! DSQ
| 5 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 51
| Diskvalifikacija
| 5
|
|-
! DSQ
| 3 ||  Giancarlo Fisichella || Renault
| 51
| Diskvalifikacija
| 9
|
|}

Formula 1 sezona 2007
2007